Порумбрей () — село в Чимишлийском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Порумбрей, включающей также село Новый Сагайдак.

География 
Село расположено на высоте 275 метров над уровнем моря.

История 
До 18.12.1946 г. носило название Митрополит.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Порумбрей проживает 1380 человек (687 мужчин, 693 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Чимишлийского района